Уильям Синклер:
 Синклер, Уильям, 3-й граф Оркнейский (1410—1484) — 3-й граф Оркнейский, 1-й граф Кейтнесс, барон Рослин, строитель Рослинской капеллы в Мидлотиане.
 Синклер, Уильям, 21-й барон Рослина (ум. 1778) — лучник, игрок в гольф, член шотландского клана Синклер и первый великий мастер Великой ложи Шотландии.